GRZ steht als Abkürzung für:
 Geistliches Rüstzentrum Krelingen, freies Werk innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers in Krelingen (zu Walsrode)
 Flughafen Graz, österreichischer Flughafen (IATA-Code)
 Groß-, Gebiets-Rechenzentrum (und anderes)
 Grundflächenzahl im deutschen Baurecht (§ 19 BauNVO)
 Landkreis Greiz, Kfz-Kennzeichen

Grz. steht als Abkürzung für:
 Grenze

Siehe auch:

Abkürzung